13-й чемпионат Америки по баскетболу — квалификационный отборочный турнир к летним Олимпийским играм 2008 года в зоне ФИБА Америка. Проходил в Лас-Вегасе с 22 августа по 2 сентября 2007 года. Первоначально турнир должен был пройти в Венесуэле, однако эта страна не смогла провести его по финансовым проблемам. Чемпионом стала сборная США, в финале переигравшая сборную Аргентины со счётом 118–81. Обе команды напрямую квалифицировались на Олимпийские игры.

Арена 
Все игры были сыграны на арене  в Лас-Вегасе, на которой проводился Матч всех звёзд НБА 2007.

Участники

Групповой этап

Группа А 

 Время всех матчей дано в Североамериканском тихоокеанском времени (UTC-7).

Группа B

Четвертьфинал 
Первые 4 команды из групп А и В вышли в четвертьфинальную группу. Каждая команда провела дополнительные 4 матча с командами из другой группы. Очки, набранные в прошлом раунде, учитывались.

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Победители

Ссылки 
 Чемпионат Америки по баскетболу 2007 на сайте ФИБА

2007
2007 год в баскетболе